Десёновское — топоним:
 Десёновское — поселение в Новомосковском административном округе города Москвы;
 Спортивный парк Десёновское - парк в Ватутинках
 Десёновское — проектируемая станция метро Троицкой линии Московского метрополитена. Переименована в Кедровую